The Bastard (powieść)
 The Bastard (album)
 The Bastard (film)